Miguel Cabrera puede hacer referencia a:

 Miguel Cabrera, pintor mexicano.
 Miguel Cabrera, beisbolista venezolano.